Schöpfungsgeschichte steht für:
 Schöpfungsgeschichte (Priesterschrift), biblische Erzählung von der Erschaffung der Welt (Genesis 1,1–2,4a)
 Schöpfungsgeschichte (Jahwist), biblische Erzählung von der Erschaffung des Menschen (Genesis 2,4b–25)
 Gesamtheit der biblischen Schöpfungsgeschichte, siehe Genesis (Bibel) #Schöpfungsgeschichte
 Schöpfungsgeschichten in verschiedenen Religionen, siehe Schöpfung #Schöpfungsmythen in den Religionen